Кефер:

 Кефер, Луи (1842—1926) — бельгийский скрипач, композитор и педагог.
 Кефер, Поль (1875—1941) — французско-американский виолончелист.
 Кефер, Ян (1906—1941) — чешский астролог, герметик, писатель.